Édouard-Raoul Brygoo (1920-2016) : médecin et biologiste français ;
 Raoul Brygoo (1886-1973) : peintre, illustrateur, graveur et architecte français.